Wildsee (Fiederbrunn), meer in Oostenrijk
 Wildsee (Pizol), meer in Zwitserland
 Wildsee (Ruhestein), meer in Duitsland
 Wildsee (Seefeld in Tirol), meer in Oostenrijk
 Wildsee (Wildbad), meer in Duitsland